L'osmose est un phénomène de diffusion de matière à travers une membrane semi-perméable.

L'osmose inverse, l'électro-osmose, la chimiosmose en sont des applications.

Osmose peut aussi désigner :

 Osmose, un film de Raphaël Fejtö (2003) ;
 Osmose, une œuvre de Char Davies ;
 Osmose, le nom d'un projet initié par la RATP pour concevoir les espaces de transports en commun du futur.

Voir aussi 
 Osmose Productions, un label musical
 Osmose à pression retardée, une méthode de séparation membranaire basée sur l'osmose et utilisée pour produire de l'énergie en utilisant de l'eau douce et de l'eau salée
 Quatuor Osmose, un quatuor de saxophones
 Osmoz
 Osmosis (homonymie)